Вуэльта Испании 2001 — 56-я по счёту гонка Вуэльты Испании. Соревнование началось 8 сентября в Саламанке, а закончилось 30 сентября 2001 года в Мадриде. За 23 дня гонщики преодолели 2986 километров. Победителем стал вице-чемпион предыдущей Вуэльты Анхель Касеро из , вырвавший победу на последнем этапе у Оскара Севильи из . Леви Лайфаймер финишировал третьим и завоевал первый для США подиум на Вуэльте, впоследствии его результат был аннулирован.

Участники 
В гонке принимало участие 21 велокоманда по 9 человек в каждой.

Этапы

Классификации

Генеральная классификация

Очковая классификация

Горная классификация

Спринтерская классификация

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Вуэльта Испании
Спорт в Испании в 2001 году
Сентябрь 2001 года